Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2018 var uppdelat i  
 Inne-SM Mångkamp  den 10 till 11 februari i Gavlehov arenaby i Gävle, arrangörsklubb Gefle IF Friidrott
 Stora Inne-SM den 17 till 18 februari i IFU Arena i Uppsala, arrangörsklubb Upsala IF

Tävlingen var det 53:e svenska inomhusmästerskapet. I årets upplaga ingick inte stafettgrenarna.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2018
Friidrottstävlingar
Inomhus 2018
Friidrottsåret 2018
Friidrott i Sverige
Sportevenemang i Gävle
Sportevenemang i Uppsala